LPM – skrót od „lewy przycisk myszy”, używany w opisach odnoszących się do obsługi sprzętu komputerowego (→ kliknięcie myszą)
 LPM – kod lotniska (IATA) portu lotniczego Malekoula